Tempo Overijse is een Belgische voetbalclub uit Overijse. De club is bij de voetbalbond aangesloten met stamnummer 8715 en heeft rood-wit als kleuren. Tempo Overijse ontstond na een fusie van VEM Tombeek en KFC Overijse in 1998.

Geschiedenis
In Overijse was 1934 FC Overijse opgericht. Deze club was aangesloten bij de Belgische Voetbalbond met stamnummer 3028 en had eind jaren 60 - begin jaren 70 een decennium in de nationale Vierde Klasse gespeeld.

In 1976 werd in het gehucht Tombeek VK Tombeek opgericht, dat bij de Belgische voetbalbond aansloot met stamnummer 8715, en in de provinciale reeksen van start ging. In 1986/87 fusioneerde de club met het ploegje Eendracht Abstraat, en werd VKE Tombeek. Ondertussen had begin jaren 80 een andere club uit de gemeente, FC Maleizen uit het gehucht Maleizen, de overstap gemaakt van het liefhebbersverbond naar de KBVB, In 1991 fusioneerden VKE Tombeek en FC Maleizen. De fusieclub nam de naam VE Maleizen-Tombeek (VEMT) aan.

Halverwege de jaren negentig speelden beide clubs uit de gemeente, KFC Overijse en VEM Tombeek, in Tweede Provinciale. In 1998 gingen de twee uiteindelijk samen. De fusieclub werd Tempo Overijse, en speelde met het stamnummer 8715 van Tombeek verder op de plaats van Tombeek in Tweede Provinciale; KFC Overijse was immers het jaar voordien naar Derde Provinciale gezakt.

De fusieclub zette meteen goede resultaten neer. In 2000 werd Tempo Overijse al tweede in zijn reeks, en promoveerde zo naar de hoogste provinciale afdeling. Het jaar nadien pakte men er al meteen de titel en zo stootte men door naar de nationale afdelingen. Na twee seizoenen in Vierde klasse dwong de ploeg er zelfs een plaats in de eindronde af. Na winst tegen KSK Hoboken was Witgoor Sport Dessel daar echter te sterk, en zo miste Overijse een verdere promotie.

De ploeg kon zijn knap seizoen niet herhalen, en streed de volgende twee seizoenen tegen degradatie. In 2005 moest Overijse een eindronde spelen om zijn plaats in Vierde Klasse te vrijwaren. Overijse verloor zijn wedstrijd van Berkenbos VV Heusden en zakte zo na vier seizoenen zo weer naar Eerste Provinciale.

Tempo Overijse streed in Provinciale echter meteen voor terugkeer, en dwong al in zijn eerste seizoen weer een eindronde af. De finale werd er echter met strafschoppen verloren van Olympia Wijgmaal. Het jaar nadien speelde men weer eindronde, en ditmaal was het wel raak. Overijse steeg weer naar Vierde Klasse.

In het seizoen 2011/2012 werd Tempo Overijse tweede in de reguliere competitie en mocht daardoor de eindronde spelen voor promotie naar Derde Klasse. Hierin werd uiteindelijk de finale tegen KVV Coxyde met 3-1 verloren. Ook na het seizoen 2012/2013 mocht Tempo Overijse weer meedoen aan de eindronde, deze keer werd er meteen met 1-2 verloren tegen Aywaille FC.

In het seizoen 2014/2015 volgde uiteindelijk toch de promotie als kampioen in Vierde Klasse B. Na de hervorming van het Belgisch voetbal in 2016 speelde Overijse drie seizoenen in Tweede klasse amateurs, tot het in 2019 voorlaatste eindigde en degradeerde.

Resultaten

Bekende spelers
   Dion Cools (jeugd)
  Sander Debroux
  Laurent Delorge
  Stijn Francis
  Stavros Glouftsis
  Jeroen Mellemans
  Laurens Melotte
  Kevin Taelemans
  Chris Janssens (trainer)
  Hakim Borahsasar
   Sandy Walsh (jeugd)
  Kaya Buyuk
  Martijn Plessers
   Bahnou Diarra
  Tom Verelst
  Jean-Pierre Custers
  Antoine Palate
   William Still
  Pieter Beckers
  Osahon Eboigbe
  Daimy Deflem

Trainers
 2013-2014:  Tom De Cock
 2014-2015:  Tom De Cock
 2015-2016:  Tom De Cock
 2016-2017:  Tom De Cock,  Ewen Verheyden
 2017-2018:  Ewen Verheyden,  Kris Goris
 2018-2019:  Kris Goris,  Chris Janssens,  Donald Meeus
 2019-2020:  Tom Schipper,  Donald Meeus &  Dimitry De Cuyper (interim-trainers),  Johan Lauryssen
 2020-2023:  Johan Lauryssen

Externe links
 Officiële website

Sport in Overijse
Overijse
Sportvereniging in Vlaams-Brabant